Nikl(II) nitrit je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 150,704 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Једињења никла‎ 
Нитрити‎